Hanz est un prénom, variante du prénom germanique Hans, équivalent allemand et hollandais de Jean.

Variantes 
Hanz est une variante de Hans, qui est la graphie la plus courante. Il existe également la variante Hantz.

Localisation 
En France, on trouve les patronymes germaniques Hans, Hantz et Hanz en Alsace, mais également dans le département des Vosges, au moins depuis le , grâce à l'émigration alsacienne vers ce département lorrain.

Personnalités portant le prénom Hanz 
  (1811-1882), homme politique allemand, député à la Chambre des représentants de Prusse
  (1925-2008), homme politique allemand, député au Bundestag et député au Landtag de Rhénanie-Palatinat ;
 Hanz Kovacq (1936-), pseudonyme de Bernard Dufossé (1936-), dessinateur français de bande dessinée ;
  (1970-), musicien, poète et écrivain néerlandais ;
  (1974-), pseudonyme de Anthony Messado, rappeur américain

Personnailté portant le patronyme Hanz 
  (1955-), juriste et diplomate allemand

Jeu vidéo 
 Clap Hanz, une société japonaise de développement de jeux vidéo basée à Yokohama au Japon ;

Divers 
 , un stade de football de La Libertad au Salvador.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 

Prénom allemand
Patronyme allemand
Patronyme français
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien